Министърът на финансите на България е член на правителството, т.е. на изпълнителната власт (кабинета) и ръководи и координира формулирането и приложението на бюджета и на фискалната и финансова политика на България. Избиран е от парламента или се назначава от държавния глава на България.

Министри 
Списъкът на министрите на финансите е подреден по ред на правителство.

Министър на финансите (1879–1957)

Министър на финансите и държавния контрол (1957–1959)

Министър на финансите (1959–1987) 

 Между 19 август 1987 и 17 ноември 1989 г. функциите на финансовото министерство преминават към Министерството на икономиката и планирането.

Министър на финансите (1989–понастоящем)

Вижте също 
 Министерство на финансите на България

Литература 
 
 

Финанси
Финанси